Гхазипур:

 Гхазипур — город в индийском штате Уттар-Прадеш.
 Гхазипур — округ в индийском штате Уттар-Прадеш.